Ellsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Ellsworth (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Charles C. Ellsworth (1824–1899), US-amerikanischer Politiker
 Franklin Ellsworth (1879–1942), US-amerikanischer Politiker
 Harris Ellsworth (1899–1986), US-amerikanischer Politiker
 Henry Leavitt Ellsworth (1791–1858), US-amerikanischer Jurist
 James Ellsworth (* 1984), US-amerikanischer Wrestler
 James William Ellsworth (1849–1925), US-amerikanischer Industrieller
 Jeri Ellsworth (* 1974), US-amerikanische Computer-Chip-Designerin
 Kiko Ellsworth (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Lincoln Ellsworth (1880–1951), US-amerikanischer Polarforscher
 Oliver Ellsworth (1745–1807), Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung und Präsident des Obersten Gerichtshofs der USA
 Robert Fred Ellsworth (1926–2011), US-amerikanischer Politiker
 Samuel S. Ellsworth (1790–1863), US-amerikanischer Politiker
 William W. Ellsworth (1791–1868), US-amerikanischer Politiker

Ellsworth ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellsworth (Arkansas), im Logan County – nicht mehr existent
 Ellsworth (Connecticut), im Litchfield County
 Ellsworth (Florida), im Hillsborough County
 Ellsworth (Illinois), im Cook County
 Ellsworth (Indiana), im Dubois County
 Ellsworth (Iowa), im Hamilton County
 Ellsworth (Kansas), im Ellsworth County
 Ellsworth (Louisiana), im Terrebonne Parish
 Ellsworth (Maine), im Hancock County
 Ellsworth (Michigan), im Antrim County
 Ellsworth (Minnesota), im Nobles County
 Ellsworth (Missouri), im Texas County
 Ellsworth (Nebraska), im Sheridan County
 Ellsworth (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Ellsworth (New Hampshire), im Grafton County
 Ellsworth (Ohio), im Mahoning County
 Ellsworth (Pennsylvania), im Washington County
 Ellsworth (Texas), im Grayson County
 Ellsworth (Washington), im Clark County
 Ellsworth (Wisconsin), im Pierce County
 Ellsworth Falls, im Hancock County, Maine
 Ellsworth Junction, im Lake County, Florida
 Ellsworth Air Force Base, Luftwaffenstützpunkt in South Dakota
 Ellsworth County, Verwaltungseinheit in Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellsworth Apartments, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 02001203
 Ellsworth City Hall, in Ellsworth, Maine, ID-Nr. 86000073
 Ellsworth Congregational Church, in Ellsworth, Maine, ID-Nr. 73000108
 Ellsworth Downtown Historic District, in Ellsworth, Kansas, ID-Nr. 07001065
 Ellsworth Historic District, in Lafayette, Indiana, ID-Nr. 86003501
 Ellsworth Hotel Livery Stable, in Cannon Falls, Minnesota, ID-Nr. 80002043
 Ellsworth Power House and Dam, in Ellsworth, Maine, ID-Nr. 85001262
 Ellsworth Ranch Bridge, in Armstrong, Iowa, ID-Nr. 98000869
 Ellsworth-Jones Building, in Iowa Falls, Iowa, ID-Nr. 93000959
 Ellsworth-Porter House, in Decorah, Iowa, ID-Nr. 75000702

Siehe auch:
 Ellsworth Bank
 Ellsworth & Fay, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ellsworthgebirge, Gebirge im Ellsworthland
 Ellsworthland, Region in Westantarktika
 Ellsworth-Subglazialhochland, Gruppe von eisbedeckten Hochplateaus im Ellsworthland
 Ellsworth Township (Begriffsklärung)
 Kap Ellsworth, Felsenklippe von Young Island in der Gruppe der Balleny-Inseln, Antarktis
 Lake Ellsworth, Ellsworth Lake (Begriffsklärung)
 Mount Ellsworth, Berg in der Ross Dependency, Antarktika